John Green pode se referir a:
 John Green - escritor estadunidense
 John Green (jogador de futebol americano) - estadunidense
 John Green (militar) - militar teuto-estadunidense

Ver também 
 John Greene

Desambiguações de antropônimos